Harry Johansson kan syfta på någon av följande:

 Hagge Geigert, född Harry Johansson
 Harry Johansson (friidrottare), SM-guldmedaljör i höjdhopp 1921 och 1923
 Harry "Båten" Johansson, spelare i Gais 1928–1933
 Harry "Hajjak" Johansson, spelare i AIK 1942–1951